Neufchâteau (castel nou în limba franceză) se poate referii la localitățile:
Neufchâteau oraș din Provincia Luxemburg, regiunea Valonia din Belgia
Neufchâteau oraș din departamentul Vosges, regiunea Lorena din Franța